Mathilda est un prénom féminin.

 Mathilda May, actrice française.
 Mathilda Blanchard, syndicaliste canadienne.
 Matilda Picsou, personnage de fiction.

Œuvres 

 Mathilda, roman de Mary Shelley.
 Mathilda, album d'Henri Dès.

Autres 
 Mathilda (mollusque), un genre de gastéropodes marins de la famille des Mathildidae.

Voir aussi